

Цимаррон — місто, штат Канзас
 Цимаррон — селище, штат Нью-Мексико